Стравча () е село в Хърватия, разположено в община Конавле, Дубровнишко-неретванска жупания. Намира се на 480 метра надморска височина. Населението му според преброяването през 2011 г. е 60 души. При преброяването на населението през 1991 г. има 71 жители, от тях 71 (100,00 %) хървати.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Източници 

Села в община Конавле